Mount Alexandra kan syfta på följande:

 Mount Alexandra, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Mount Alexandra, Kanada, ett berg i British Columbia och Alberta, Kanada
 Mount Alexandra, Queensland, ett berg i Australien